В 2007 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения.
По данным Интерфакс, доля России в космических запусках составила 38,5 %.

Список космических запусков России в 2007 году.

Статистика 
Количество запусков: 26

Успешных запусков: 25

Запуски по странам мира

Сноски и источники

См. также 
 Список космических запусков в 2007 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Архив на сайте Роскосмоса
 Тема на форуме журнала «Новости Космонавтики»